! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 191001–191100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 191101–191200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 191201–191300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 191301–191400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 191401–191500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 191501–191600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 191601–191700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 191701–191800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 191801–191900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 191901–192000 [ editare]

Lista planetelor minore (191001-192000)